Муниципалитет Чакабуко  () — муниципалитет в Аргентине в составе провинции Буэнос-Айрес.

Территория — 2290 км². Население — 48703 человек. Плотность населения — 21,27 чел./км².

Административный центр — Чакабуко.

География 
Департамент расположен в центральной части провинции Буэнос-Айрес.

Департамент граничит:
на северо-западе — c муниципалитетом Рохас
на севере — с муниципалитетом Сальто
на северо-востоке — с муниципалитетом Кармен-де-Ареко
на востоке — с муниципалитетом Суипача
на юго-востоке — с муниципалитетом Чивилькой
на юге — с муниципалитетом Альберти
на юго-западе — с муниципалитетом Брагадо
на западе — с муниципалитетом Хунин

Важнейшие населенные пункты

Примечания 

Муниципалитеты провинции Буэнос-Айрес